Het Europees kampioenschap zaalvoetbal 2022 (Engels: UEFA European Futsal Championship 2022) was de 12e editie van het Europees kampioenschap zaalvoetbal. Het toernooi werd van 19 januari 2022 tot en met 6 februari 2022 in Amsterdam en Groningen, Nederland gehouden.

Het zaalvoetbalteam van Portugal is de titelhouder en wist deze te verdedigen, waarmee het land voor de tweede keer op rij kampioen werd. In de finale werd Rusland met 4-2 verslagen.

Kandidaat-landen
De Nederlandse kandidatuur werd gekozen door UEFA's uitvoerend comité, op 24 september 2019 in Ljubljana.

Speelsteden

Geplaatste teams

1 vet kampioen in dat jaar
2 cursief gastland in dat jaar

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Kwartfinales

Halve finales

Troostfinale

Finale

Doelpuntenmakers
7 doelpunten
  Birzjan Orazov

5 doelpunten

4 doelpunten

3 doelpunten

2 doelpunten

1 doelpunt

1 eigen doelpunt

Referenties

Externe links
 Officiële website

Voetbal in 2022
Voetbalwedstrijd in Nederland
Europees kampioenschap zaalvoetbal
Zaalvoetbal 2022
Sportevenement in Amsterdam
Sportevenement in Groningen (stad)